Den Namen Petzelsdorf haben folgende Orte:

 Petzelsdorf (Gemeinde Fehring), Katastralgemeinde in der Steiermark
 Petzelsdorf (Gemeinde Purgstall an der Erlauf), Katastralgemeinde in Niederösterreich 
 Petzelsdorf in der Weststeiermark
 Petzelsdorf, Kreis Neumark, Westpreußen, seit 1945: Pacółtowo (Nowe Miasto Lubawskie) in der Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Powiat Nowomiejski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen